Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2014 прошла в Рио-де-Жанейро 30 июля 2011 года. В группу D зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Нидерланды, Турция, Венгрия, Румыния, Эстония и Андорра. Матчи в группе D прошли с 7 сентября 2012 года по 15 октября 2013 года.

Победитель группы, Нидерланды, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 2014 года. Румыния попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи, где им в соперники по жребию досталась Греция. Они сыграли проиграли первый матч и сыграли вничью второй, таким образом, не квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира.

Результаты 
Расписание матчей было определено 24 октября 2011 года на встрече в Амстердаме.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Бомбардиры 
Забит 96 гол за 30 матчей (3,20 гола за матч).

11 голов

 Робин Ван Перси

5 голов

 Рафаэль ван дер Варт
 Джермейн Ленс

 Чиприан Марика
 Умут Булут

 Бурак Йылмаз

4 гола

 Балаж Джуджак

3 гола

 Арьен Роббен

 Габриэль Торже

2 гола

 Даниэль Бед
 Золтан Гера
 Владимир Коман
 Адам Салаи

 Тамаш Хайнал
 Брюно Мартинс Инди
 Рюбен Схакен
 Клас Ян Хунтелар

 Костин Лазэр
 Сельчук Инан
 Мевлют Эрдинч
 Константин Васильев

1 гол

 Вильмош Ванцак
 Кристиан Немет
 Неманья Николич
 Тамаш Пришкин
 Роланд Юхас
 Лучано Нарсинг
 Уэсли Снейдер
 Кевин Стротман

 Георге Грозав
 Валерикэ Гэман
 Клаудиу Кесеру
 Александру Кипчу
 Александру Максим
 Адриан Муту
 Михай Пинтилий
 Богдан Станку

 Кристиан Тэнасе
 Эмре Белозоглу
 Арда Туран
 Хенри Аниер
 Тармо Кинк
 Йоэль Линдпере
 Андрес Опер

1 автогол

 Ильдефонс Лима (в матче против Венгрии)

 Силард Девечери (в матче против Нидерландов)

 Рагнар Клаван (в матче против Венгрии)

Примечания

Ссылки 
 World Cup 2014 Qualifying
 Allworldcup

2012 год в футболе
2013 год в футболе
Европейский футбол в сезоне 2012/2013
Европейский футбол в сезоне 2013/2014
Отборочный турнир